W Rumunii
 Cordun – gmina w okręgu Neamț
 Cordun – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Corcova
 Cordun – wieś w okręgu Neamț, w gminie Cordun